Андрей Алексеев (родился  года в Елгаве).

В 1988 году окончил факультет военной техники Ульяновского высшего командного танкового училища.

В 2001—2002 гг. депутат Елгавской думы. В 2002—2006 гг. депутат Сейма Латвии; избран по списку ЗаПЧЕЛ; состоял во фракции ЗаПЧЕЛ, в феврале 2003 года вышел из неё вместе с другими депутатами ПНС, образовавшей отдельную фракцию, но к концу года вернулся во фракцию ЗаПЧЕЛ.

Ссылки 
 Страница на портале Сейма
 Данные на портале ЦИК Латвии

Депутаты восьмого Сейма Латвии
Муниципальные депутаты Латвии